Le distille est la tenue portée par les Fremen dans le cycle de fiction de Dune de Frank Herbert. 

À la fois vêtement et système de recyclage, le distille est indispensable à la survie sur Arrakis, il recouvre l’ensemble du corps et permet de récupérer les fluides corporels de façon à ne perdre aucune goutte d’eau. Un système de filtrage permet à son porteur de boire l’eau ainsi recyclée. Revêtir un distille demande une grande dextérité. Lorsque Paul Atréides le revêt de façon parfaite dès son arrivée sur Arrakis, Liet Kynes y voit un signe de la prophétie de Muad'Dib.

Fonctionnement 

Le distille recouvre la totalité du corps, mis à part une partie du visage. Des systèmes dans les talons permettent d’activer des pompes lors de la marche. Ainsi, l’haleine, la transpiration et les excréments humains sont récupérés, traités et recyclés et l’eau est acheminée vers des poches où des tubes permettent de s’abreuver. En portant un distille bien ajusté, un être humain est censé pouvoir survivre en ne perdant qu’un dé à coudre d’eau par jour dans le désert profond, bien que les Fremen se déplacent principalement de nuit en dehors des Sietch.

Avantages et inconvénients 

Cette tenue est indispensable en milieu aride ou désertique, puisqu’elle limite grandement les pertes en eau, et donc le risque de déshydratation. La tenue elle-même n’est pas encombrante, et peut être endossée rapidement par un utilisateur expérimenté, ce qui accroît davantage les chances de survie du porteur. Sa couche externe, conçue pour être à la fois souple et résistante, évite au sable de s'incruster à l’intérieur de la combinaison, si elle est correctement ajustée.

Néanmoins, un bon distille est relativement coûteux et rare, puisque seuls les Fremen fabriquent des distilles de qualité. Ceux disponibles sur les marchés urbains ne sont que de pâles copies, bien moins efficaces.

Une tradition des Fremen est de tuer à vue quiconque est rencontré dans le désert ne portant pas de distille. Le fait de ne pas porter cette combinaison est considéré comme un grave outrage à cause du gaspillage d'eau. Les Fremen du désert profond vont jusqu'à tuer celui dont le distille est mal ajusté, ou dont la capuche est relevée sans raison apparente.

Pour finir, tous dégâts, notamment balistiques, causés à la combinaison, réduisent son efficacité, ce qui est gênant pour un peuple habitué aux batailles et aux longues marches dans le désert.

Technologie de Dune
Costume

en:Technology of the Dune universe#Stillsuit